Adrián Rus () 

Și-a început cariera în Ungaria, la Balmazújvárosi, și a intrat în vederile selecționerilor naționalei de tineret sub 21. A jucat 3 meciuri în campania de calificare a acestei naționale a României la .

Are dublă cetățenie, română și maghiară.

Note

Fundași
Oameni în viață
Români expatriați în Ungaria
Fotbaliști români
Nașteri în 1996